Baroncelle puede referirse a:
 Baroncelle (Lugo), parroquia del municipio de Abadín, provincia de Lugo, España.
 Baroncelle (Pontevedra), lugar de la parroquia de Carboentes, municipio de Rodeiro, provincia de Pontevedra, España.
 Santa Comba de Baroncelle, lugar de la parroquia de Moyalde, municipio de Villardevós, provincia de Orense, España.